Lagoa Santa, un comune brasiliano del Minas Gerais
Lagoa Santa, un comune brasiliano dello stato di Goiás